Stammham kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Stammham, Altötting – kommun i Landkreis Altötting, Bayern, Oberbayern, 
 Stammham, Eichstätt – kommun i Landkreis Eichstätt, Bayern, Oberbayern,